Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna
 Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna